Ethiope bezeichnet:

 Ethiope (Fluss), Nebenfluss des Benin in Nigeria
 Ethiope-Ost, Local Government Area in Nigeria
 Ethiope-West, Local Government Area in Nigeria